Марсель Байер (; род. 23 ноября 1965, ) — немецкий поэт, писатель и переводчик.

Биография 
Детство Байера прошло в Киле, затем он переехал в Зиген, а чуть позже в Кёльн. Его первые творческие опыты несли на себе отпечаток стилевых исканий в духе «перформанса» (сборники Obsession, 1987; Kleine Zahnpasta. Poems 1987—1989, 1989; Walkmännin, 1991 и др.)

В 1987—1992 гг. изучал в Зигенском университете англистику, германистику и литературоведение. Магистерская степень за работу о крупнейшей австрийской поэтессе XX в. Фридерике Майрёккер. Начиная с 1989 г. занимается издательской деятельностью и сотрудничает с журналами в области музыки и литературы («Konzepte», «Spex»). Помимо этого, в 1996 и 1998 гг. Байер занимал должность так называемого «writer in residence» в университетах Лондона и Ковентри.
В 1991 г. вышел в свет его первый роман «Человеческое мясо» («Das Menschenfleisch») — «виртуозно аранжированный коллаж цитат из пространства поп-культуры, филологической теории и повествовательной стратегии» (Х. Бёттигер). В 1995 г. был опубликован его второй роман «Летучие собаки» («Flughunde»), сделавший писателя по-настоящему знаменитым.

В 1996 г. Байер из Кёльна переселился в Дрезден, из Западной Германии в Восточную, начав новый этап своей творческой биографии.

Наиболее значимые произведения 
 Das Menschenfleisch — роман (1991) ISBN 3-518-40329-X
 Flughunde (1995) — роман ISBN 3-518-40684-1
 Falsches Futter — лирика (1997) ISBN 3-518-12005-0
 Spione — роман (2000)
 Erdkunde — лирика (2002)
 Vergeßt mich — повесть 2006
 Kaltenburg — роман (2008)

Переводы 
Переводил Гертруду Стайн и .

Публикации на русском языке 
 Летучие собаки. — СПб. : Амфора, 2004. — 303 с. ISBN 5-94278-645-3, 3-518-39126-7

Отдельные награды и литературные стипендии 
 1991 Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium
 1991 Ernst-Willner-Preis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt
 1992 Förderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen
 1995 Deutscher Kritikerpreis
 1996 Berliner Literaturpreis
 1997 Премия Уве Йонсона
 2001 Heinrich-Böll-Preis
 2003 Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Tübingen
 2004 Spycher: Literaturpreis Leuk
 2006 Erich-Fried-Preis
 2008 Joseph-Breitbach-Preis
 2014 Премия Генриха Клейста

Примечания

Литература 
 Anonym. Die Sprache in «Das Menschenfleisch» von Marcel Beyer. Kommunikation zwischen Taubstummen und Blinden. — Berlin : Grin Verlag, 2008. — 40 S.
 Beyer M. Aus dem Arbeitstagebuch / M. Beyer // Fußnoten zur Literatur (hg. v. M.-B. Rode). — H. 46. — Bamberg, 2000. — S. 24-35.
 Wirtz Th. Allein vor weitem Flur. Marcel Beyer spioniert in fremden Alben / Th. Wirtz // F.A.Z. — 2000. — 28. Okt. — S. V.
 Чугунов Д. А. Прошлое в настоящем… (Марсель Байер) / Д. А. Чугунов. Новые лица немецкой литературы. — Воронеж, 2010. — С. 16-32. ISBN 978-5-86937-225-3

Ссылки 
 Книги М. Байера и литература о нём в Каталоге Немецкой национальной библиотеки
 
 одно из интервью
 Wichmann H. Von K. zu Karnau : ein Gespräch mit Marcel Beyer über seine literarische Arbeit 

Поэты Германии
Писатели Германии
Переводчики Германии
Выпускники Зигенского университета
Члены Немецкой академии языка и поэзии
Лауреаты Немецкой премии критиков по литературе